Blackwell ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Stone Blackwell (1857–1950), US-amerikanische Frauenrechtlerin, Abolitionistin und radikale Sozialistin 
 Andrea Blackwell (* 1962), kanadische Basketballspielerin
 Antoinette Brown Blackwell (1825–1921), US-amerikanische Pastorin
 Carlyle Blackwell (1884–1955), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Chris Blackwell (* 1937), britischer Rockmusik-Produzent
 Colin Blackwell (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 David Blackwell (1919–2010), US-amerikanischer Mathematiker
 Ed Blackwell (1929–1992), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger

 Emily Blackwell (1826–1910), US-amerikanische Ärztin für Gynäkologie und Frauenrechtlerin
 George Blackwell (~1545–1613) Erzpriester von England (LThK)
 Henry Browne Blackwell (1825–1909), US-amerikanischer Frauenrechtler und Gesellschaftsreformer
 John Blackwell (1797–1841), walisischer Autor
 John Blackwell (Schlagzeuger) (1973–2017), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Julius W. Blackwell, US-amerikanischer Politiker
 Kevin Blackwell (* 1958), englischer Fußballtrainer
 Lucien E. Blackwell (1931–2003), US-amerikanischer Politiker
 Marion Blackwell (1887–1987), US-amerikanische Dominikanerschwester, Komponistin und Musikpädagogin
 Norman Blackwell, Baron Blackwell (* 1952), britischer Politiker und Geschäftsmann
 Otis Blackwell (1931–2002), US-amerikanischer Komponist des Rhythm & Blues und Rock & Roll
 Richard Blackwell (1922–2008),  US-amerikanischer Stilkritiker und Modedesigner
 Robert Blackwell, bekannt als Bumps Blackwell (1918–1985), US-amerikanischer Musikproduzent und Songwriter
 Scrapper Blackwell (1903–1962), US-amerikanischer Blues-Gitarrist
 Simon Blackwell (* 1966), britischer Drehbuchautor
 Unita Blackwell (1933–2019), US-amerikanische Aktivistin

Orte in Großbritannien:
 Blackwell (County Durham)
 Blackwell (Cumbria)
 Blackwell (Alfreton)
 Blackwell (Buxton)
 Blackwell (Derbyshire)
 Blackwell (Somerset)
 Blackwell (Sussex)
 Blackwell (Warwickshire)
 Blackwell (Worcestershire)

in Kanada:
 Blackwell (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Blackwell (Arkansas), im Conway County
 Blackwell (Georgia), im Jasper County
 Blackwell (Idaho), im Kootenai County
 Blackwell (Macon County, Missouri)
 Blackwell (St. Francois County, Missouri)
 Blackwell (North Carolina), im Caswell County
 Blackwell (Oklahoma), im Kay County
 Blackwell (Pennsylvania), im Tioga County
 Blackwell (Texas), im Nolan County
 Blackwell (Virginia), im Washington County
 Blackwell (Wisconsin), im Forest County
 Blackwell (Town), Town(ship) im Forest County, Wisconsin
 Blackwell Chase, im Cobb County, Georgia
 Blackwell Corner, im Somerset County, Maine
 Blackwell Crossing, im Brown County, Texas
 Blackwell Junction, im Forest County, Wisconsin
 Blackwell Place, im Santa Fe County, New Mexico
 Blackwell Town, im Fauquier County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Blackwell Armory, in Blackwell, Oklahoma, ID-Nr. 88001366
 Blackwell House, in New York, New York, ID-Nr. 72000862
 Blackwell Street Historic District, in Dover, New Jersey, ID-Nr. 82003287
 Blackwell-Paisley Cabin, in Bella Vista, Arkansas, ID-Nr. 87002351
 Blackwell-Wielandy Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 83001040

Sonstiges:
 Blackwell’s, britische Buchladenkette
 Black Publishing, britischer Verlag (ehemals Blackwell Publishers und Blackwell Science)
 Blackwell-Liste der „schlechtgekleidetsten“ Prominenten
 Blackwell (Spieleserie), fünfteilige Serie von Adventure-Spielen, ab 2006
 Blackwell Arroyo, Fließgewässer im Las Animas County, Colorado
 Blackwell Brook, Fließgewässer im Windham County, Connecticut
 Blackwell Mill Stream, Fließgewässer im Chesterfield County, South Carolina
 Blackwell Run, Fließgewässer im Madison County, Alabama
 Blackwell Slu, Fließgewässer im Kootenai County, Idaho
 Blackwell Lead Diggings, Mine im Washington County, Missouri
 Blackwell Shaft, Mine im Lumpkin County, Georgia
 Blackwell East Oil Field, Ölfeld im Kay County, Oklahoma
 Blackwell Oil and Gas Field, Ölfeld im Kay County, Oklahoma
 Blackwell Oil Field, Ölfeld im Greenwood County, Kansas
 Blackwell Southeast Oil and Gas Field, Ölfeld im Kay County, Oklahoma

Siehe auch:
 Blackwell Island
 Blackwell Lake
 Blackwell-Girshick-Gleichung, Gleichung in der Stochastik
 Blackwells